Lilla Böckeln kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Böckeln (Nyeds socken, Värmland, 661701-138758), sjö i Karlstads kommun,  (83,5 ha)
Lilla Böckeln (Nyeds socken, Värmland, 661705-138758), sjö i Karlstads kommun,

Se även
Böckeln

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn